Peerless ist der Name folgender Automobil- und Nutzfahrzeughersteller:

 Peerless Motor Car Corporation in Cleveland, Ohio, USA (1900–1931)
 Peerless Trading Company Ltd. in Slough, Berkshire, Vereinigtes Königreich (1925–1933)
 Peerless Cars Ltd. in Slough, Berkshire, Vereinigtes Königreich (1960–1962)
 Peerless (Automarke), britische Automarke (1902–1904)

Peerless steht für:

 Peerless (Indiana), ein Ort im Lawrence County, Indiana, USA 
 Peerless (Montana), ein Ort im Daniels County, Montana, USA 
 Peerless (Texas), ein Ort im Hopkins County, Texas 
 Peerless (Utah), eine Geisterstadt im Carbon County, Utah, USA 
 Peerless Park, ein Ort im St. Louis County, Missouri, USA